Zenit er et punkt på himlen lige over iagttageren.

Zenit(h) kan endvidere henvise til:

 Zenit (Satellit) − et sovjetisk satellitprogram
 Zenit Skt. Petersborg − en russisk fodboldklub

 Zenith Aircraft Company − en producent af mindre fly
 Zenith Bank − en nigeriansk bank
 Zenit (kamera) − et russisk kameramærke
 Zenith Data Systems − en tidligere amerikanskhardwre leverandør
 Zenith Computers − en indisk computerproducent
 Zenith Motorcycles − en tidligere britisk motorcycle producent
 Zenith Oilfield Technology − en british leverandør til olieindustrien
 Zenith (film) − en amerikansk film fra 2010
 Zenith (urfabrikant) - schweizisk urfabrikant